

Architettura 
 Monticello – nome della proprietà del presidente statunitense Thomas Jefferson vicino a Charlottesville, Virginia, U.S.A. La sola casa negli Stati Uniti dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO

Geografia 
 Francia
 Monticello – comune dell'Alta Corsica
Italia
 Monticello – frazione di Finale Ligure in provincia di Savona
 Monticello – frazione di Granozzo con Monticello in provincia di Novara
 Monticello – frazione di Cassina Rizzardi in provincia di Como
 Monticello Amiata – frazione di Cinigiano in provincia di Grosseto
 Monticello Brianza – comune della provincia di Lecco
 Monticello Conte Otto – comune della provincia di Vicenza
 Monticello d'Alba – comune della provincia di Cuneo
 Stati Uniti d'America
 Monticello – capoluogo della contea di Drew, Arkansas
 Monticello – ex città della Contea di Napa, California
 Monticello – capoluogo della Contea di Jefferson, Florida
 Monticello – capoluogo della Contea di Jasper, Georgia
 Monticello – capoluogo della Contea di Piatt, Illinois
 Monticello – capoluogo della Contea di White, Indiana
 Monticello – città della Contea di Jones, Iowa
 Monticello – capoluogo della Contea di Wayne, Kentucky
 Monticello – census-designated place della Parrocchia di East Baton Rouge, Louisiana
 Monticello – città della Contea di Aroostook, Maine
 Monticello – città della Contea di Wright, Minnesota
 Monticello – capoluogo della Contea di Lawrence, Mississippi
 Monticello – capoluogo della Contea di Lewis, Missouri
 Monticello – capoluogo della Contea di Sullivan, New York
 Monticello – comunità non incorporata della Contea di Sierra, Nuovo Messico
 Monticello – città della Contea di San Juan, Utah
 Monticello – villaggio della Contea di Green, Wisconsin
 Monticello – città della Contea di Lafayette, Wisconsin

Pagine correlate 
 USS Monticello